Kampfgewicht hat verschiedene Bedeutungen:
 das Körpergewicht eines Sportlers im Kampfsport und bei anderen Sportarten, in denen Gewichtsklassen üblich sind
 Gefechtsgewicht bei Panzern